Nikolovski (en macédonien : Николовски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1980), céiste macédonien ;
  (né en 1977), footballeur macédonien ;
  (1947–2006), chanteur macédonien ;
 Igor Nikolovski (né en 1973), footballeur macédonien ;
  (né en 1973), footballeur macédonien ;
 Kiril Nikolovski (né en 1988), joueur de basket-ball macédonien ;
  (né en 1936), footballeur macédonien ;
  (1925–2000), compositeur macédonien.

Notes et références 

en:Nikolovski
ru:Николовски